Slovo Money pochází z angličtiny a znamená česky peníze. Označení Money je často používaným názvem různých produktů, uměleckých děl nebo i lidským příjmením:

 příjmení
 John Money – americký psycholog a sexuolog novozélandského původu
 Don Money – americký hráč baseballu 
 JT Money – americký hudebník

 hudba
 Money (Pink Floyd) – šestá skladba hudební skupiny Pink Floyd z alba The Dark Side of the Moon
 Money (skladba 1981) – sedmý singl kapely Pink Floyd z roku 1981
 Money, Money, Money – šestá skladba hudební skupiny ABBA ze čtvrtého alba Arrival
 Money – román Martina Amise 

 film, televize, divadlo 
 Money (1840) – hra z roku 1840 
 Ready Money (1912) – hra z roku 1912 
 Money (1921) – filmová komedie z roku 1921, režie Duncan McRae
 Money (1991) – filmové drama z roku 1991, režie Steven Hilliard Stern
 Money'' (2010) – britský TV seriál z roku 2010 podle románu Martina Amise 

 ostatní významy
 Money (software) – účetní a ekonomický program od společnosti Solitea
 Microsoft Money – účetní a ekonomický program od společnosti Microsoft 
 GE Money – dřívější název GE Capital, finanční divize nadnárodní korporace General Electric
 GE Money Bank – původní název české bankovní instituce Moneta Money Bank, která byla součástí finanční skupiny General Electric
 Money (časopis) – finanční časopis společnosti Time Inc.
 Money (australský časopis) – australský časopis pro business a finance společnosti ACP Magazines
 Money (Mississippi) – místo v okresu Leflore v americkém státě Mississippi